

Patronyme 

 Amadeo Sabattini (1892-1960), homme politique et médecin argentin ;
 Lino Sabattini (1925-2016), orfèvre et designer italien ;
 Sandra Sabattini (1961-1984), bienheureuse italienne.